Dans la mythologie grecque, Penthilos ou Penthile (en grec ancien ), peut correspondre à :
 Penthilos, fils d’Oreste ;
 Penthilos, fils de Périclymène.